El Torneig de Poona 2019, també és conegut com a Tata Open Maharashtra 2019, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de desembre i el 6 de gener de 2019 al SDAT Tennis Stadium de Poona, Índia.

En la final individual es va produir la curiositat que fou "la més alta" de l'Era Open tenint en compte l'alçada dels dos oponents, el sud-africà Kevin Anderson (2,03 m) i el croat Ivo Karlović (2,11 m). El croat, de 39 anys, va esdevenir el tennista més veterà en disputar una final des de Ken Rosewall amb 43 anys l'any 1977.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019